Ставишин:

 Ставишин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Калишский повят. 
 Ставишин — гмина (волость) в Польше, входит в Калишский повят, Великопольское воеводство.